Erik Johansson (1921–?) svéd labdarúgó-játékvezető
 Erik Johansson (1927–1992) világbajnok svéd jégkorongozó
 Erik Johansson (?) svéd autóversenyző
 Erik Johansson (1976) svéd labdarúgó
 Erik Johansson (?) svéd öttusázó, olimpikon (2004)
 Erik Johansson (1988) svéd labdarúgó